En Pologne, Łukowa peut désigner :
 Łukowa, village de la voïvodie de Basses-Carpates
 Łukowa, gmina rurale du powiat de Biłgoraj, de la voïvodie de Lublin
 Łukowa, village de la voïvodie de Lublin et chef-lieu de la gmina de même nom
 Łukowa, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Łukowa, village de la voïvodie de Sainte-Croix